Slovo  (, znamená stav) znamená situaci, stav nebo postavení:
 právní situace
 status quo – stávající stav
 status quo ante – předchozí stav
 status quo ante bellum – stav před válkou
 status firmy či statut firmy – právní forma (a.s., sro., ...)
 technický status – stav přístroje nebo zařízení
 status (stav zpracování úlohy) – v informatice znamená stav zpracování úlohy
 status (lékařská zpráva) – krátká lékařská zpráva o stavu pacienta
 status idem – stav, jaký je (lékařství)
 status (Facebook), text ve statusovém řádku (status bar) uživatele Facebooku, obsahující zpravidla nálady, názory, stav uživatele, vtipy, odkazy či hlášky
 sociální status – postavení osoby nebo skupiny ve společnosti
 status obce – zařazení obce do určité kategorie (běžná obec, městys, město, statutární město, hlavní město, okresní město, krajské město, obec s pověřeným obecním úřadem, obec s rozšířenou působností)
 stát – základní územní mocenská jednotka, z latinského status = stát, zřízení, poměry.

Související články 
 stav
 statut (rozcestník)

Externí odkazy 
 
 
 Dalibor Behún: Status, nebo statut?, Profireading.cz, 12. 4. 2007